Малянтович — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Малянтович, Кирилл Георгиевич (1924—2007) — советский режиссёр-мультипликатор и художник-мультипликатор.
 Малянтович, Павел Николаевич (1869—1940) — российский политический деятель, адвокат.